Драго Митровић (Крагујевац, 20. децембар 1926 — Загреб, 27. мај 1997) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1955. || Дјевојка и храст || Павле
|-
| 1956. || Под сумњом || Трс
|-
| 1956. || Опсада || /
|-
| 1958. || Х-8 || Иван Вуковић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Шеф агената
|-
| 1962. || -{Il capitano di ferro}- || /
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ТВ филм || /
|-
| 1963. || Невесињска пушка || /
|-
| 1963. || Лицем у лице || Илија
|-
| 1963. || Уснули ратник ТВ филм || /
|-
| 1963. || Људи и нељуди ТВ филм || /
|-
| 1963. || Једна од оних година ТВ филм || /
|-
| 1964. || Услуга тачна и солидна ТВ филм || /
|-
| 1964. || Долутали метак ТВ филм || /
|-
| 1964. || Пред сваким прагом ТВ филм || /
|-
| 1964. || Докторова ноћ ТВ филм || /
|-
| 1965. || Тај дуги, дуги пут ТВ филм || /
|-
| 1965. || Гласам за љубав || /
|-
| 1966. || Седам сати и петнаест минута ТВ филм || Топлак
|-
| 1966. || Педесети рођендан ТВ филм || /
|-
| 1969. || Метеор ТВ филм || /
|-
| 1969. || Чамац за крон-принца ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Прота
|-
| 1972. || Хармоника ТВ филм || Свећеник
|-
| 1972. || Окрени леђа вјетру ТВ филм || /
|-
| 1973. || Лењин у Африци ТВ филм || /
|-
| 1973. || Голгота ТВ филм || /
|-
| 1975. || Бог игре ТВ филм || /
|-
| 1976. || Клара Домбровска ТВ филм || Саболић
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || Манфред
|-
| 1979. || Новинар || Високи функционер из сабора
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Шпијунска веза ТВ филм || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Стројовођа
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1984. || Задарски мементо || Матијин отац
|-
| 1984. || Један цијели људски вијек ТВ филм || /
|-
| 1985. || -{Jenseits der Morgenröte}- ТВ мини серија || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Кунстек
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Друг на Мартиновом спроводу
|-
| 1988. || -{Stealing Heaven}- || Свештеник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || -{Gavre Princip - Himmel unter Steinen}- || /
|-
| 1990. || Докторова ноћ ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 1997.
Глумци из Крагујевца
Југословенски глумци